Jacques I Gabriel (-1628), architecte français ;
 Jacques II Gabriel (1605-1662), fils du précédent, architecte français ;
 Jacques IV Gabriel (1630-1686), fils du précédent, architecte français ;
 Jacques III Gabriel (1637-1697), entrepreneur français ;
 Jacques V Gabriel (1667-1742), fils de Jacques IV, architecte français ; 
 Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), fils de Jacques IV, architecte français.